Dans la langue courante, l'éternité est une durée qui n'a ni début ni fin, un état indépendant du temps.

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (446) Éternité est un astéroïde de la ceinture principale.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la religion de la Rome antique, Éternité est une personnification de l'éternité.

Culture et société

Cinéma 
 Éternité est un film français écrit et réalisé par Trần Anh Hùng, sorti en 2016.

Littérature et bande dessinée 
 Dans l'univers Marvel, Éternité est une entité cosmique.
 Éternité est un roman de science-fiction de Greg Bear, paru en 1988.

Musique 
 Éternité est un album d'Antoine Tomé, sorti en 1990.
 Éternité est un single d'Elsa Lunghini, sorti en 2005.